Wolfszeit steht für:

 Wolfszeit, Theaterstück von Leopold Ahlsen (1954)
 Wolfszeit, Ära im nordischen Gedicht Völuspá
 Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945–1955, Sachbuch von Harald Jähner (2019)